Молодіжна збірна Швеції з хокею із шайбою () — національна молодіжна команда Швеції, складена з гравців віком не більше 20 років, що представляє країну на міжнародних змаганнях з хокею із шайбою. Опікується командою Шведський хокейний союз.

Історія 
Молодіжна збірна Швеції є постійним учасником чемпіонатів світу серед молоді з 1974 року. За цей час двічі ставали чемпіонами світу 1981 та 2012 року, десять разів завойовували срібні медалі: 1978, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 2008, 2009, 2013, 2014 та 2018 роках, вісім бронзових нагород: 1975, 1979, 1980, 1987, 1995, 2010, 2020, 2022.

Склад збірної на чемпіонаті світу 2015 
Воротарі

Захисники

Нападники

Тренерський штаб

Результати на чемпіонатах світу 

† Включає в себе одну перемогу в додатковий час (у попередньому раунді)
^ Включає в себе одну поразку в додатковий час (у попередньому раунді)
* Включає одну перемогу в додатковий час (в плей-оф раунд)
+ Включає в себе одну поразку в додатковий час (в плей-оф раунд)
++ Включає в себе дві поразки в додатковий час (в плей-оф раунд)

Див. також 
 Збірна Швеції з хокею із шайбою

Посилання 
 Офіційний сайт  

Швеція
Хокей у Швеції